Krig kan henvise til:

 Krig – tilstand af væbnet konflikt mellem samfund eller stater
 Krig (dokumentarfilm) – dansk dokumentarfilm fra 2003 instrueret af Jens Loftager
 Krig (kortspil) – et kortspil